Obava, patak
 Obava, Dunkófalva ukrán neve